Dystrykty (ang. district, hindi ज़िला, trb. zila) – jednostki administracyjne II rzędu w Indiach. Obecnie w Indiach jest 626 dystryktów - w poszczególnych stanach znajduje się ich od 2 (stan Goa) do 70 (stan Uttar Pradesh), a w terytoriach od jednego do 9.

Dystrykty dzielą się na jednostki administracyjne posiadające w poszczególnych stanach i terytoriach różne nazwy (np. tehsil, tahsil, tahasil, taluka, taluk, taluq, mandal). W 2001 roku w Indiach było 5564 tych jednostek administracyjnych III rzędu. W polskiej literaturze przedmiotu dla indyjskich jednostek administracyjnych III rzędu przyjęta została nazwa taluk.

Dystrykty w większości przypadków noszą nazwy takie same jak ich stolice, jednak 115 dystryktów ma nazwy różne od nazw ich stolic.

Wielkość dystryktów 
Dystrykty są bardzo zróżnicowane zarówno pod względem powierzchni jaką zajmują, jak i pod względem zamieszkującej je ludności.

Liczba ludności 
Najludniejszym dystryktem jest Delhi zamieszkane przez ok. 14 mln osób. Równie ludne są dystrykty sąsiadujące z największymi miastami Indii jak 24 Parganas North (z Kolkatą czy Mumbai Suburban (z Mumbajem). Najmniej ludnym dystryktem jest natomiast Janam, w którym żyje niewiele ponad 30 000 osób.

5 największych i najmniejszych dystryktów pod względem liczby ludności

Powierzchnia 
Największymi powierzchniowo dystryktami są dystrykty obejmujące obszary górskie i pustynne, najmniejsze dystrykty obejmują z reguły tylko obszar jednego miasta lub jego części.

5 największych i najmniejszych dystryktów pod względem powierzchni

Gęstość zaludnienia 
Największa gęstość zaludnienia występuje w dystryktach stanowiących duże miasta, takie jak Mumbaj, Kolkata czy Ćennaj. Najmniejszą gęstość zaludnienia mają natomiast rozległe i słabo zaludnione dystrykty górskie stanów Dżammu i Kaszmir, Himachal Pradesh i Arunachal Pradesh.

5 największych i najmniejszych dystryktów pod względem gęstości zaludnienia

Podział stanów i terytoriów na dystrykty 
Podano angielskie nazwy dystryktów (stan na 2010 rok)

Alfabetyczny wykaz dystryktów w 2001 roku 
W tabeli przedstawiono szacunkowe dane liczby ludności na 2001 rok.

Zobacz też 
 podział administracyjny Indii

Linki zewnętrzne 
 Mapa administracyjna Indii - po kliknięciu na poszczególne stany pojawią się mapy z podziałem na dystrykty, stan na 2001 r.
 Inne mapy administracyjne poszczególnych stanów i terytoriów Indii z podziałem na dystrykty
 Dokładne informacje o poszczególnych dystryktach
 Wykaz dystryktów i wchodzących w ich skład jednostek administracyjnych III rzędu, stan na 2001 r. (plik Excel)
 Strona urzędu statystycznego Indii

Przypisy